Rapperswil (veraltet auch Rapperswyl) ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Rapperswil BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Rapperswil-Jona, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Rapperswil SG, Stadt in der Gemeinde Rapperswil-Jona

Stadt Rapperswil steht für:

 Stadt Rapperswil (Schiff), nach Rapperswil SG benannt, ein Raddampfer auf dem Zürichsee

Siehe auch:

 Rapperswiler, ein Adelsgeschlecht
 Raperswilen, Gemeinde im Kanton Thurgau